Hagerstown puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Hagerstown (Indiana)
 Hagerstown (Maryland)